Pedro Abreu (gitarist), portugalski gitarist
 Pedro Abreu (košarkaš), kubanski košarkaš